Hatikva est un mot hébreu signifiant espoir. Il désigne aussi :
 l'hymne national israélien.
 un parti politique israélien.